Тезі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Тезі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Тезі () — село в Грузії, у регіоні Шида Картлі, Каспський муніципалітет